Bosmiervireo
 Chapmans miervireo
 Loodkleurige miervireo
 Roodrugmiervireo
 Streepkapmiervireo
 Vlekkapmiervireo
 Vlekkeelmiervireo
 Witstreepmiervireo